

Luksemburg 
1 gmina:
 Schieren

Niemcy 
1 gmina:
 Schieren – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg